Vahlberg steht für:
 Vahlberg, Gemeinde im Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen 
 Vahlberg, Ortsteil der Gemeinde Wenden, Nordrhein-Westfalen
 Jürgen Vahlberg (* 1939), deutscher Unternehmer und Politiker 

Siehe auch:
 Bruno Vahl-Berg
 Fahlberg
 Falberg
 Pfahlberg
 Valberg